Societat d'Estudis Occitans.
 Sociedad Española de Ornitología (Societat Espanyola d'Ornitologia, actualment SEO/BirdLife)
 SEO, acrònim de Search Engine Optimization